Мамардашві́лі () — грузинське прізвище.

Персоналії 
 Гіоргі Мамардашвілі (* 2000) — грузинський футболіст, воротар.
 Мераб Мамардашвілі (1930—1990) — грузинський філософ.

Грузинські прізвища